Der Schweizer Cup, auch SHV-Cup, ist ein Handball-Wettbewerb des Schweizerischen Handball-Verbandes (SHV), der bei den Frauen seit der Saison 1999/00 jährlich ausgetragen wird.

Die Cupsiegerinnen sind in der folgenden Saison zur Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger berechtigt und spielen am Anfang der nächsten Saison gegen den Schweizer Meister um den SuperCup.

Endspiele 

Quelle:

Erfolgreichste Vereine

Einzelnachweise 

Cup-Frauen
Erstveranstaltung 1999